Augustana (abgeleitet v. Augsburg) bezeichnet

 Confessio Augustana, das Augsburger Bekenntnis, reformatorische Bekenntnisschrift 
davon abgeleitete Hochschulnamen:
 Augustana-Hochschule Neuendettelsau
 ehem. Augustana University College in Alberta
 University of Alberta Augustana Faculty der University of Alberta
 der Campus in Camrose der University of Alberta
 ehem. Augustana Academy in South Dakota
 Augustana University in South Dakota
 Augustana College in Illinois, davon abgeleitet: 
 Mount Augustana, Berg in der ostantarktischen Ross Dependency

im NRHP gelistete Objekte:
 Augustana College Historic Buildings, in Sioux Falls, South Dakota, ID-Nr. 77001250
 Augustana Swedish Lutheran Church, in Claremont, South Dakota, ID-Nr. 88002842
Weiteres:
 Bibliotheca Augustana, online-Bibliothek 
 Augustana (Band), Rockband
Siehe auch:
 Augustan Age